Fernando hace referencia a varios artículos:

 Fernando, nombre propio de varón.

Desambiguaciones  
 Fernando Alonso Fernando de Arce
 Fernando Cabrera Fernando Castro
 Fernando Flores Fernando García 
 Fernando Gómez Fernando González
 Fernando Gutiérrez Fernando Martín
 Fernando Martínez Fernando Morán
 Fernando Ortiz Fernando Rodríguez
 Fernando Rojas Fernando Sánchez
 Fernando Torres

 Futbolistas  Fernando Lucas Martins, brasileño, nacido en 1992. Fernando Reges, brasileño, nacido en 1987. Fernando Menegazzo, brasileño, nacido en 1981. Fernando Gómez Colomer, español, nacido en 1965. Fernando (futbolista español), nacido en 1973.

Realeza Fernando I
 Fernando II Fernando III
 Fernando IV Fernando V
 Fernando de León Fernando de Aragón
 Fernando de Castilla Fernando de Portugal
 Fernando de Austria y de Hungría, o Fernando de Habsburgo 
 Fernando de España o de Borbón, véase Fernando VI de España, Fernando VII de España.

Lugares
 San Fernando

Otros usosFernando (canción), del grupo sueco ABBA.Fernando (perro), que vivió en la ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina, en la década de 1950 y principios de 1960.Fernando (cóctel), típico de Argentina.Fernando Albán Salazar, político venezolano.

 Fernando Gerbasi, diplomático y escritor venezolano.Fernando Martínez Mottola, político venezolano.Fernando Pinilla''', caricaturista venezolano.